Minatitlán steht für:

Orte:
 Minatitlán (Colima), einen Ort im Bundesstaat Colima, Mexiko
 Minatitlán (Veracruz), eine Stadt im Bundesstaat Veracruz, Mexiko

Verwaltungseinheiten: